Tècnica d'assegurament en alpinisme i escalada
 Tècnica de progressió en escalada artificial
 Una de les diverses tècniques de descens en ràpel, usada en alpinisme, escalada, barranquisme i espeleologia. Vegeu ràpel.

Referències